Hideto Takahashi (Isesaki, Gunma, 17 de outubro de 1987) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor. Atualmente defende o Yokohama FC

Carreira 
Hideto Takahashi começou a carreira no FC Tokyo.

Títulos 
F.C. Tokyo
J. League 2 (1) : 2011
Copa do Imperador (1) : 2011
Copa Suruga Bank  (1) : 2010

Naturais de Tochigi
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sagan Tosu
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol